Battaglia di Palermo (254 a.C.) – battaglia della prima guerra punica
 Battaglia di Palermo (251 a.C.) – battaglia della prima guerra punica
 Battaglia di Palermo (1676) – battaglia della Guerra d'Olanda